AC eller Ac har flere betydninger:
 Actinium – et grundstof, hvor "Ac" er det kemiske tegn.
 Acetyl – en atomgruppe, forkortet "Ac".
 AC (vekselstrøm).
 Akademikerne – faglig hovedorganisation for en række akademiske fagforbund, tidligere kaldt Akademikernes Centralorganisation; forkortelsen "AC" anvendes stadig.
 Ante Christum – latin for 'før Kristus', forkortet "AC".
 Anno currente – latin for 'indeværende år', forkortet "ac".
 A conto – forkortet "ac".
 Adult contemporary – radioformat, ofte forkortet "AC".
 AC - forkortelse for Companion of the Order of Australia, eller blot Order of Australia
 AC-medarbejder - Jobtitel for akademisk medarbejder.